Letiště Brno může být:
 Letiště Brno-Tuřany – mezinárodní letiště v Brně
 Letiště Medlánky – vnitrostátní letiště v Brně
 Letiště Černovice – zaniklé letiště v Brně
 Letiště Brno (firma) – firma provozující letiště Brno-Tuřany